België
 Église Sainte-Cécile (Anloy)
 Sint-Ceciliakerk (Ganshoren)
 Église Sainte-Cécile (Sainte-Cécile)

 Duitsland
 St. Cäcilia (Bösel)
 St. Cäcilia (Oberkassel) in Bonn-Oberkassel
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Benrath)
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Hubbelrath)
 St. Cäcilia (Nothberg) in Eschweiler-Nothberg
 St. Cäcilia (Wenholthausen) in Eslohe-Wenholthausen
 St. Cäcilia (Germering)
 St. Cäcilia (Harsum)
 St. Cäcilia (Hehlrath)
 St. Cäcilia (Heusenstamm)
 St. Caeciliae (Klettstedt)
 Sint-Ceciliakerk (Keulen)
 St. Cäcilia (Mosbach)
 St. Cäcilia (Mühlhausen)
 St. Cäcilia (Irmgarteichen) in Netphen
 St. Cäcilia (Niederzier)
 St. Cäcilia (Östringen)
 St. Cäcilia (Pavelsbach)
 St. Cäcilia (Preist)
 St. Cäcilia (Regensburg) in Regensburg
 St. Cäcilia (Saffig)
 St. Cäcilia (Westönnen) in Werl
 Cäcilien- und Margarethenkirche (Leerhafe) in Wittmund-Leerhafe
Italië

 Basiliek van Santa Cecilia in Trastevere, Rome
Nederland
 Sint-Ceciliakerk (Enschot)
 Sint-Ceciliakerk (Lekkum)
 Sint-Ceciliakerk (Neede)
 Sint-Ceciliakerk (Oosternijkerk)
 Sint-Caeciliakerk (Rietmolen)
 Sint-Caeciliakerk (Rotterdam)
 Sint-Ceciliakerk (Veldhoven)

Zie ook 
 Sint Caeciliaklooster (Leiden)

Ceciliakerk